Bolivia generalmente se refiere a un país de Sudamérica.

Asimismo, históricamente, puede hacer referencia a:
 La República de Bolívar, denominación que adoptó la actual Bolivia entre el  y el  de 1825 como su primer nombre oficial.
 La República de Bolivia, denominación que en periodos históricos no consecutivos tuvo la actual Bolivia como nombre oficial.
 El Estado Boliviano, antigua entidad confederada.
 Bolivia Mar, enclave boliviano en Perú, cedido por 99 años.

También, puede referirse a los siguientes topónimos:
 Bolivia (Australia), villa en el estado de Nueva Gales del Sur.
 Bolivia (Bogotá), sector de Bogotá (Colombia).
 Bolivia (Cuba), municipio en Cuba.
 Bolivia (Carolina del Norte), pueblo del condado de Brunswick, en el estado de Carolina del Norte (Estados Unidos).
 Bolivia (Illinois), área no incorporada ubicada en el condado de Christian, en el estado de Illinois (Estados Unidos).
 Bolivia (Nevada), poblado en el estado de Nevada (Estados Unidos).
 Ciudad Bolivia, capital del municipio Pedraza, en el estado Barinas (Venezuela).
 La laguna Bolivia, conjunto de dos lagunas amazónicas situadas en el departamento del Beni (Bolivia).

Además, puede hacer referencia a:
 La Avenida Bolivia (Lima), avenida en la ciudad de Lima (Perú).
 La Avenida Bolivia (Montevideo), avenida en la ciudad de Montevideo (Uruguay).
 Bolivia (grupo femenino), grupo folklórico femenino boliviano.
 Bolivia (película), película de Adrián Caetano (2001).
 Bolivia TV, canal de televisión del Estado boliviano.
 La Copa Bolivia, trofeo internacional entregado por la Conmebol al subcampeón de la Copa América.
 El Torneo promocional (llamado también Copa Bolivia), creado en 2012.